Rubelita kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Rubelita (ort), Minas Gerais, 
 Rubelita (kommun), Minas Gerais, 

Robotskapade Brasilienförgreningar